Стиляги — молодіжна субкультура.
 «Стиляги» — фільм Пенелопи Сфіріс (США, 1987).
 «Стиляги» — фільм Валерія Тодоровського (Росія, 2008).